Voici la liste des planètes mineures numérotées de 60001 à 61000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

60001-60100

60101-60200

60201-60300

60301-60400

60401-60500

60501-60600

60601-60700

60701-60800

60801-60900

60901-61000 

60001-61000